Amr (nom), nom masculí àrab 
 Mesquita d'Amr, edifici del Caire
 Biografies:
 Amr, més conegut com a Hàixim ibn Abd-Manaf, parent del profeta Muhàmmad
 Amr al-Àixdak, governador i general omeia
 Amr ibn Adí, rei làkhmida de Hira (268 -288)
 Amr ibn Àmir ibn Zayd-Manat al-Khazrají (s. VI), poeta àrab
 Amr ibn al-As (~672-663), general àrab company del profeta Muhàmmad de la tribu de Qurayx 
 Amr ibn al-Layth, general persa saffàrida
 Amr III ibn Hind, rei làkhmida de Hira
 Amr ibn Luhayy, fundador llegendari del politeisme a la península d'Aràbia i ancestre dels Khuzaa de la Meca
 Amr ibn Masada (? - Adana, 832), secretari del califa abbàssida Al-Mamun
 Amr ibn Yaqub, emir de Sistan (912 - 913)
 Amr Moussa (el Caire, 1936), polític egipci
 al-Abbàs ibn Amr al-Ghanawí (s. X-XI), general abbàssida
 Abd-ar-Rahman ibn Awf, company del profeta Muhàmmad
 Abbad ibn Muhàmmad al-Mútadid, emir d'Ixbíliya
 Abu-Amr Minhaj-ad-Din Uthman ibn Siraj-ad-Din Muhàmmad al-Juzjaní, historiador afganès
 Abu Amr Zabban ben al-Ala, lector de l'Alcorà
 Abu-Hafs Qutayba ibn Múslim ibn Abi-Sàlih Múslim ibn Amr al-Bahilí, general àrab omeia
 Abu-l-Hàkam Amr ibn Hixam ibn al-Mughira Abu-Jahl Ibn al-Handhaliyya, xeic àrab dels Banu Makhzum
 Abu-Míhjan Abd-Al·lah Amr ibn Habib, poeta àrab
 Abu-Uthman Amr ibn Bahr al-Kinaní al-Fuqaymí al-Basrí al-Jàhidh, intel·lectual àrab
 Àtika bint Zayd ibn Amr, companya del profeta Muhàmmad
 Ha-Mim ibn Mann-Al·lah ibn Hàfidh ibn Amr, religiós amazic i profeta
 Hàndhala ibn Abd-Amr ibn Sayfí al-Awsí, company del profeta Muhàmmad
 Al-Hàrith ibn Amr al-Kindí, rei dels Kinda
 Al-Hurr ibn Yazid ibn Nadjiya ibn Kanab ibn Attan ibn al-Harith ibn Amr ibn Hammam al-Riyahi al-Yarbui al-Tamimi, militar àrab omeia
 Imru-l-Qays ibn Amr, rei dels làkhmides
 Kamal-ad-Din Abu-Amr al-Abharí, visir seljúcida
 Al-Miqdad ibn Amr, company del profeta Muhàmmad
 Al-Qaqà ibn Amr, company del profeta Muhàmmad
 Rayhana bint Zayd ibn Amr, jueva de la tribu Banu Qurayza
 Saïd ibn Amr al-Haraixí, governador d'Armènia